Fazilet Hanım ve Kızları (Mme Fazilet et ses filles) est une telenovela turque produite par Avsar Film et diffusée par entre le  et le  sur Star TV.

En France, le feuilleton a été remonté en 174 épisodes de 45 minutes et diffusé entre le  et le  sur Novelas TV.

Synopsis 
Depuis la mort de sont Mari. Mme Fazilet vit dans une modeste maison avec ses deux filles Ece et Hazan. Aux pasions contraire, Madame Fazilet rêve de devenir riche et compte sur ses filles pour y parvenir. Leur vie Bascule lorsqu'elles rencontrent la Famille Egemen. Aisées et Respecté

Distribution 

 Nazan Kesal ( : Lise Ron) : Fazilet Çamkıran
 Deniz Baysal ( : Eva Wilson) : Hazan Çamkıran
 Afra Saraçoğlu ( : Magalie Madison) : Ece Çamkıran
 Çağlar Ertuğrul ( : Ginkgo Reinard) : Yağız Egemen
 Alp Navruz ( : Gabin Guérineau) : Sinan Egemen
 Mahir Günşıray ( : Stéphane Guinon) : Hazım Egemen
 Tolga Güleç (: Mickaël Lancri) : Gökhan Egemen
 Hazal Türesan ( : Léa Gauge) : Yasemin Egemen
 Ecem Baltacı ( : Noëlle Bullrich) : Selin Egemen
 İdris Nebi Taşkan ( : Hervé Balbauquet) : Yasin Demirkol
 Tuğba Melis Türk ( : Céline Hakoun) : Nil Şanoğlu
 Türkan Kılıç (: Claire Darnel) : Kerime Yıldız
 Sevinç Erol ( : Soraya Daid) : Şükriye Demirkol
 Bülent Onur : Rıfat Demirkol
 Süreyya Gürsel Evren ( : Jean Georges) : Ekrem
 Ahmet Kaan Gezer : Oğuz
 Caner Kadir Gezener : Tarık Koray
 Dila Eslem Solak : Esma
 Emine Umar ( : Karine Stengel) : Saliha
 Gizem Özekşi : Betül
 Demet Genç ( : Stéphanie Toraille puis Madi Rose) : Binnaz
 Sümeyra Koç ( : Nathalie Estrada) : Farah
 Gülçin Güvenç ( : Julie Laurent) : Nermin
 İzim Turan ( : Jeanne Petit) : Sevda
 Ömrüm Nur Çamçakallı : Ömrüm
 Eser Karabil : Mert
 Kader Arzu Pesen : Narin
 Esra Ergün ( : Adèle Portal) : Gülten
 Leyla Üner Ermaya : Lale
 Zerrin Nişancı ( : Madi Rose) : Sevinç Egemen
 Gülsen Tuncer ( : Suki Fe) : Güzide

Version française 
La version française est assurée par Universal Cinergia, à Miami. Les adaptations sont signées par un pool d'auteurs dont David Sauvage, Tangi Colombel, Héloïse Chettle...

Récompenses et nominations 

 Il a reçu le prix du meilleur film de série télévisée aux Turkey Youth Awards.

 Alp Navruz a reçu le prix du meilleur artiste débutant aux Turkey Golden Tourism Awards.

Diffusion internationale

Notes et références

Liens externes 

 
 

Série télévisée créée en 2017
Série télévisée turque des années 2010
Série télévisée de atv (Turquie)
Erreur judiciaire dans la fiction
Série télévisée policière turque